Сильвестер Беднарек (; род. 28 апреля 1989, Гловно, Лодзинское воеводство, Польша) — польский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в высоту. Бронзовый призёр чемпионата мира (2009). Чемпион Европы в помещении 2017 года. Семикратный чемпион Польши. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
С 16 лет выступает на международных соревнованиях за сборную Польши. В 2008 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров с результатом 2,24 м.

В следующем сезоне выиграл молодёжное первенство Европы с личным рекордом 2,28 м. Этот результат был ниже норматива, установленного польской федерацией для участия во взрослом чемпионате мира в Берлине. Однако благодаря протекции олимпийского призёра в прыжке в высоту Артура Партыки 20-летний Сильвестер поехал в столицу Германии набираться опыта. Ему удалось попасть в финал с последнего проходного места. Основные соревнования у прыгунов в высоту проходили под дождём, из-за чего многие фавориты не смогли показать свой максимум. Зато это удалось Беднареку, который впервые в карьере прыгнул выше 2,30 м: с результатом 2,32 м он стал бронзовым призёром, уступив чемпиону Ярославу Рыбакову только по попыткам.

Вслед за этим успехом последовала долгая череда неудач. В 2010 году Беднарек занял 10-е место на чемпионате Европы, после чего следующие четыре года был вынужден почти полностью пропустить из-за травм. Сначала появились боли в колене, а затем потребовалось лечить ахиллово сухожилие (на котором за 6 лет было сделано 4 операции).

В 2015 году после 12 лет работы с Лехом Краковяком он перешёл к Михалу Лицвинко, мужу и тренеру прыгуньи Камилы Лицвинко. Вернулся в сектор на чемпионате Европы в помещении, но не смог преодолеть квалификацию. Летом впервые за шесть лет прыгнул на 2,30 м на турнире в Чехии.

Вновь взял эту высоту за две недели до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, однако в Бразилии был далёк от попадания в финал: только 2,22 м и 30-е место.

В зимнем сезоне 2017 года установил личный рекорд 2,33 м и в качестве лидера мирового сезона поехал на чемпионат Европы в помещении. Ему удалось подтвердить этот статус на континентальном первенстве: с прыжком на 2,32 м Беднарек стал победителем соревнований.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Сильвестера Беднарека на сайте Федерации лёгкой атлетики Польши
 
 Профиль Сильвестера Беднарека на сайте all-athletics.com
 Профиль Сильвестера Беднарека на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Прыгуны в высоту Польши
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года